Skúvoy – wyspa w archipelagu Wysp Owczych.
 Skúvoy – gmina na Wyspach Owczych.
 Skúvoy – miejscowość na Wyspach Owczych.